Cierpice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Cierpice (Wielka Nieszawka), deutsch Schirpitz, in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Cierpice (Przeworno), deutsch Türpitz, in der Woiwodschaft Niederschlesien